Adulescent est le troisième album studio de Julien Estival, paru en .

Historique 
Pour la réalisation de cet album, Julien Estival s'est à nouveau entouré des musiciens et arrangeurs Xavier Gatepain et Stéphane Cieluch - à l'exception du titre C'est la vie, réalisé par Philippe Uminski et Valentin Montu.

Le titre Adulescent est un mot-valise qui fait référence à une thématique chère à l'auteur-compositeur - et ce depuis son premier album Entre vos seins : la confusion entre l'adolescence et l'âge adulte, le refus de grandir, l'érotisme et les femmes, "celles conquises ou perdues, connues ou simplement rêvées, aimées ou conspuées".

Pour cet album, Julien Estival a collaboré avec Lydia Dejugnac et Aurélie Antolini, rencontrées lors des 39èmes Rencontres d'Astaffort, qui ont signé respectivement les paroles des chansons Vulgaire et J'en ai vu d'autres.

Le single T'es gentille, titre au second degré assumé, a été diffusé sur un certain nombre de radios nationales (Europe 1, RFM, MFM) et a fait l'objet d'un clip tourné à Berlin et réalisé par Gabriella Tscherniak. Un teaser a également été tourné avec la comédienne et humoriste Bérengère Krief.

L'album comporte une reprise aux accents flamenco de Sous les jupes des filles d'Alain Souchon ainsi qu'une reprise de J'aime les filles de Jacques Dutronc.

Liste des titres de l'album

Crédits musicaux

Musiciens 
  Julien Estival : chant, guitare acoustique, piano, cloches tubulaires, glockenspiel
  Valentin Montu : guitare électrique, guitare acoustique
  Philippe Uminski : guitare basse, piano
  Jean-François Chalaffre : guitare électrique, guitare acoustique, mandoline, 
  Xavier Gatepain : piano, orgue Hammond, synthé, mellotron, banjo, steel drum, thérémine, rhodes (piano), mandoline, mélotron, clavecin, toy piano, farfisa
  Denis Clavaizolle : pedal steel, guitare basse, banjo, guitare acoustique, sifflotis
  Grégory Jacques : batteries, percussions
  Stéphane Cieluch : batteries, percussions, programmations, sifflotis, ukulélé, claps, bouzouki, zorgorsk
  Jean-Baptiste Desjonquères : guitare basse, contrebasse 
 Thomas Dupré : guitare basse
  Aurélie Chenille : violon
  Cédric Holweg : violon alto
  Guillaume Bongiraud : violoncelle
  Julien Quinet : trompette, trombone (musique), chœurs
  Elodie Adam : chant
  Nadia Rondepierre : chant
 Lucie Deschaume: chant

Production 

 Stéphane Cieluch et Xavier Gatepain : arrangements et réalisation
Philippe Uminski et Valentin Montu : réalisation (C'est la vie)
 Sylvain Moreau : réalisation (Je kiffe)
 Denis Clavaizolle : arrangements cordes
 Julien Quinet : arrangements cuivres
 Denis Clavaizolle, Didier Lamaze, Erwin Autrique, Stéphane Cieluch et Jean-François Chalaffre : ingénieurs du son
 Pascal Mondaz : assistant ingénieur du son
 Denis Clavaizolle et Vincent Estival : mixage
 Simon Capony (Basalte studio) : mastering
 Nicolas Auproux : photos

Notes et références

Liens externes 
 

Album musical sorti en 2014